La CONCACAF Champions' Cup 1998 venne vinta dal DC United.

Spareggio Qualificazione

Risultati

Finale 3º-4º posto 
16 agosto 1998, Washington D.C.

Campione

Note

Calcio nel 1998
CONCACAF Champions' Cup